USA Women’s Sevens 2014 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Women’s Sevens World Series turnieju USA Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 15–16 lutego 2014 roku na Fifth Third Bank Stadium w Atlancie będąc drugim turniejem sezonu 2013/2014.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Fifth Third Bank Stadium zawody były drugim z sześciu turniejów sezonu 2013/2014 IRB Women’s Sevens World Series. Wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – ośmiu stałych uczestników cyklu oraz cztery zespoły, które zostały zaproszone na podstawie wyników osiągniętych w regionalnych turniejach. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez IRB w połowie stycznia 2014 roku. Składy zespołów.

Po pierwszym dniu niepokonane były reprezentacje Kanady, Nowej Zelandii i Rosji. W turnieju zwyciężyła Nowa Zelandia, a reprezentująca ten kraj Sarah Goss została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Najwięcej przyłożeń (8) i punktów (40) zdobyła zaś Rosjanka Baizat Khamidova.

Ciężkie opady śniegu i lód groziły odwołaniem zawodów – zespoły i oficjele nie mogli dostać się do miasta, drogi i lotniska były bowiem zamknięte. Najtańsze wejściówki na turniej kosztowały 12 USD, a z dwudniowym biletem można było otrzymać dwudziestoprocentową zniżkę na mecz amerykańskich kwalifikacji do PŚ 2015 USA–Urugwaj.

Podobnie jak pozostałe zawody cyklu turniej był transmitowany w Internecie.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona IRB 

T2
USA Women’s Sevens
2014 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Atlancie